Capri, otok u Napuljskom zaljevu
 Capri (grad), glavni grad na istoimenom otoku
 Capri (serija), talijanska TV serija
 Capri Leone, talijanska općina na Siciliji
 Ford Capri, vrsta automobila Forda